Meudon ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Meudon, Stadt im französischen Département Hauts-de-Seine
 Meudon (Saye), Nebenfluss der Saye in Südwestfrankreich
 Meudon, Weiler in der Gemeinde Les Verrières im Schweizer Kanton Neuenburg
 Kanton Meudon im französischen Département Hauts-de-Seine

Meudon ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Antoine Sanguin de Meudon (1493–1559), Kardinal, Erzbischof von Toulouse